Георги Минков може да се отнася за:
 Георги Минков (1864 – 1943), български политик и революционер
 Георги Минков (1909 – 1985), български генерал и партизанин